Констанца Антиохијска (1127—1163) је била владарка кнежевине Антиохије од 1130. године до своје смрти.

Биографија 

Констанца Антиохијска је једина ћерка Боемунда II и Алисе Антиохијске. Владарка Антиохије постала је са четири године. Њени регенти били су краљеви Јерусалима Балдуин II и Фулк I. Године 1135. је краљ Фулк одабрао Констанци мужа. Био је то Ремон од Поатјеа, син Вилијама IX од Аквитаније, учесника крсташког похода 1101. године. Тако Ремон од Поатјеа постаје владар Антиохије. Године 1149. Ремон гине у бици код Инаба против Зенгијевог сина Нур ад Дина. Погубио га је Ширку, ујак Саладина и најбољи Нур ад Динов војсковођа. Антиохија поново остаје без владара. Констанца одбија неколико мужева које јој је предложио краљ Балдуин III. Деца из овог брака су Боемунд III од Антиохије, Марија Антиохијска и Филипа Антиохијска.

Године 1153. удаје се за Ренеа од Шатијона, обичног витеза. Он ће крсташима донети велике неприлике несмотрено нападајући муслиманске територије. Рене је заробљен 1159. године, а Констанца тада самостално влада Антиохијом. Године 1163. Констанцин син из првог брака Боемунд III од Антиохије преузима престо. 

Берта од Зулцбаха, жена византијског цара Манојла Комнина умире 1159. године. Манојло се оженио Маријом, ћерком Констанце и Ремона од Поатјеа. То је учврстило Констанцин положај на челу Антиохије. Констанца је умрла 1163. године.

Породично стабло

Литература 
 

Кнежеви Антиохије
Рођени 1127.
Умрли 1163.
Крсташи
Династија Отвил